Lyman může být:

 Lyman (město) – město v Doněcké oblasti na Ukrajině (v letech 1925–2016 Krasnyj Lyman)
 Lyman (jezero) – jezero v Charkovské oblasti na Ukrajině
 Lyman (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Lyman (Maine) – obec v Maine
 Lyman (Mississippi) – obec v Mississippi
 Lyman (Nebraska) – obec v Nebrasce
 Lyman (New Hampshire) – obec v New Hampshire
 Lyman (Jižní Karolína) – obec v Jižní Karolíně
 Lyman (Utah) – obec v Utahu
 Lyman (Washington) – obec ve Washingtonu
 Lyman (Wyoming) – obec ve Wyomingu
 Lyman (postava) – postava z komiksů a seriálů o Garfieldovi